Le décor de campagne de Monde de Faucongris pour le jeu de rôle médiéval-fantastique Donjons et Dragons est un univers imaginaire dans lequel plusieurs panthéons divins règnent sur une planète baptisée Tærre (Oerth en anglais). La légion des divinités proposées recouvre un large spectre de sphères d’influence, qui permet aux joueurs de personnaliser les croyances spirituelles et les pouvoirs de leurs personnages, tout en fournissant au meneur de jeu une longue liste de dieux à partir desquels concevoir des temples maléfiques et leurs sbires. Bien que le monde de Faucongris, lorsqu’il n'était encore qu'un simple jeu "maison", ait commencé sans dieux particuliers, l’intérêt d'avoir des divinités disponibles à la fois pour les joueurs et pour des questions d'intrigue scénaristique devint rapidement évident. Le nombre de divinités a varié avec chaque nouvelle version publiée du décor de campagne, mais depuis de nombreuses années se comptent par douzaines. Ce n'est que depuis 1999 que le nombre des dieux a crû dramatiquement à presque 200, en raison du volume de nouvelles publications qui furent par la suite intégrées à l'univers de campagne.

Faucongris, une campagne "maison" avec très peu de divinités 
Lorsque Donjons et Dragons fut développé au début des années 1970 par Gary Gygax et Dave Arneson, l'un des archétypes des classes de personnage du jeu original était le clerc, un personnage qui recevait ses pouvoirs divins « des dieux ». Cependant, lorsque Gygax commença à construire son propre univers de campagne baptisé Faucongris, il laissa de côté une facette culturelle, la religion organisée. Comme sa campagne était surtout construite autour des besoins de personnages de bas niveau, il ne pensait pas que des divinités spécifiques étaient nécessaires, car les interactions directes entre un dieu et un personnage de bas niveau étaient plus qu'improbables. Certains de ces joueurs s'emparèrent de la question et firent appel aux divinités scandinaves ou grecques telles Odin ou Zeus, ou même au Crom de Conan le Barbare dans les situations désespérées. Cependant, certains des joueurs voulaient que Gygax crée et personnalise une divinité spécifique afin que leurs personnages clercs reçoivent leurs pouvoirs divins de quelqu'un de moins ambigu que "les dieux". Gygax, en plaisantant, créa deux dieux : Saint Cuthbert — qui amenait les incrédules à son point de vue à grands coups de gourdin — et Pholtus, dont les adorateurs fanatiques refusaient de croire à l'existence des autres dieux. Et parce que ces deux divinités représentaient des aspects du Bien, Gygax finit par créer quelques divinités maléfiques pour fournir matière à infamie.

Dans "The Gnome Cache", un court feuilleton de Gygax qui se déroule à Faucongris, une chapelle de Saint Cuthbert (écrit « Saint Cuthburt ») est mentionnée; c'est la première référence publiée à une divinité de Faucongris.

Les divinités de Faucongris et l'édition du premier livret du monde de Faucongris 
En 1980, TSR publia le monde de campagne de Gygax sous forme d'un livret à couverture souple de 32 pages, sous le titre World of Greyhawk. Cependant, à l'époque, Gygax n'y avait inclus aucun détail sur les divinités utilisées dans sa propre campagne.

Plusieurs scénarios furent rapidement publiés pour compléter l'édition du livret et l'un d'entre eux, C1 The Hidden Shrine of Tamoachan, présentait les premières divinités conçues spécifiquement pour le monde de Faucongris. Les aventures étaient conçus pour faire découvrir aux joueurs les humains de la Jungle d'Amédio, un peuple ressemblant fort aux Aztèques nommé Olmans, qui n'avait pas été décrit dans le premier livret. Les divinités olmannes — largement inspirées de la culture aztèque — étaient Mictlantecuhtli, le dieu de la mort, des ténèbres, du meurtre et de l'au-delà; Tezcatlipoca, le dieu du soleil, de la lune, de la nuit, de l'intrigue, des trahisons et de la foudre; et Quetzalcoatl, le dieu de l'air, des oiseaux et des serpents. Cependant, Gygax ne reconnut pas ces divinités dans aucun de ses travaux sur Faucongris et TSR ne publia plus d'autres références ou aventures utilisant ce décor, rendant de fait “orpheline” la culture olmane. Les divinités olmanes ne furent incluses dans aucune version du monde de Faucongris avant de réapparaitre en 1999 dans le supplément The Scarlet Brotherhood de Sean K. Reynolds et en 2005 dans la liste exhaustive des divinités publiées pour la campagne "Living Greyhawk".

Sans divinités spécifiques à la Taerre dans le livret, de nombreux Maîtres de Donjon qui utilisaient le cadre du Monde de Faucongris empruntèrent des divinités génériques dans le supplément Deities and Demigods qui venait de sortir pour leur campagne à Faucongris. Toutefois, le soulagement était en vue. Dans le numéro d'août 1982 de Dragon (numéro 64), Gygax donna de conseils sur la manière d'adapter les 23 divinités non-humaines du Deities and Demigods au monde de Faucongris, et il inclut une description de la première déité non-humaine spécialement conçue pour Faucongris, Raxivort (dieu des gobelinoïdes xvarts). Quelques mois plus tard, Gygax publia un long article très détaillé en cinq parties dans les numéros de novembre 1982 à mars 1983 ( à 71) de Dragon qui définissait un panthéon de divinités sur mesure destiné aux humains de Flannesse. À ses divinités originales, Saint Cuthbert et Pholtus, Gygax ajouta 17 autres déités :

Gygax utilisa également la hiérarchies des divinités telle qu'elle était définie dans le supplément fraîchement publié Deities and Demigods : dieu majeur, dieu mineur et demi-dieu (plus tard, il ajoutera deux rangs sous les demi-dieux : les quasi-dieux et les héros divins). Même si les versions ultérieures du décor de campagne désigneront la plupart de ces divinités à l'adoration de peuples humains spécifiques, à ce moment-là elles étaient vénérées par tous les humains de Flannesse.

 Les divinités de Faucongris et la boîte de jeu : quatre panthéons humains 
En 1983, le premier fut remplacé par une boîte de jeu World of Greyhawk, au contenu beaucoup plus volumineux. Gygax fut non seulement en mesure d’inclure les dix-neuf nouveaux dieux issus de ses précédents articles parus dans Dragon, mais aussi d'en rajouter 31 nouveaux, pour un total de cinquante divinités. Cependant, bien que les informations concernant les 19 divinités originales aient été rééditées intégralement, seules trois des « nouvelles » divinités se virent accorder une description complète: Raxivort (dont la description complète avait été publiée dans Dragon l'année précédente), Ulaa et Xan Yaë; pour les autres nouvelles divinités, elle se limitait à une simple liste par nom et sphère d'influence.

À l'exception de Raxivort, toutes ces divinités étaient avant tout des divinités humaines. De son propre aveu, la vision que Gygax avait de Faucongris (et de D&D) était celle d'un monde centré sur les humains. Dans les articles originaux de Gygax dans Dragon, il ne faisait mention de préférences raciales pour aucun des dieux; la boîte de jeu introduisit quatre peuples humains principaux : Suellois, Œridiens, Baklunis et Flannas, et assigna la plupart des divinités à la vénération de l'un ou l'autre de ces peuples. Les douze divinités du panthéon suellois avaient été créées par Len Lakofka, et il allait bientôt publier un article détaillé en cinq parties à leur sujet dans les numéros de juillet à novembre 1984 (#87–92) de Dragon. La plupart des autres dieux furent assignés à l'un des trois panthéons restants, tandis que quelques-uns seraient déclarés soit communs à tous les humains, soit d'origine inconnue :

 Divinités supplémentaires 
Entre février et juin 1982, un an avant la sortie de al boîte de jeu, Roger E. Moore avait publié cinq articles dans Dragon ( à 62) décrivant des divinités des races non-humaines jouables par les joueurs (elfes, nains, demi-hommes, gnomes, demi-orques) et convenant à toute campagne générique de Donjons et Dragons. Dans le numéro 71 (mars 1983), Gygax indiquait que ces vingt-quatre divinités étaient dorénavant "compatibles Faucongris"; ce qui portait le nombre de divinités de Faucongris de 50 à 74.

Dans le numéro de mars 1983 () se trouvait un article détaillant quatre personnages uniques de Faucongris. Les deux premières « quasi-déités » (Heward et Kéoghtom) avaient été créées par Gygax pour être des PNJs. Le troisième, Murlynd, était un personnage créé par l'ami d'enfance de Gygax, Don Kaye avant sa mort prématurée en 1975. Le quatrième, un « héros divin » nommé Kélanen, fut développé pour illustrer le « principe de progression du pouvoir ».

Heward, Kéoghtom et Murlynd furent classés par Gygax comme des « quasi-déités », c'est-à-dire des « personnages qui se sont élevés au-dessus du statut de héros, mais qui ne sont pas encore des demi-dieux ». Les autres quasi-déités mentionnées, mais non détaillées, comprenaient Daern, Johydée, Nolzur, Quall et Tuerny. Kélanen fut qualifié de « Héros divin », c'est-à-dire « un des individus très puissants qui pourrait être ou ne pas être une véritable divinité ».

Avec quelques additions ou suppressions dans les versions à venir du cadre de campagne, les 50 dieux humains de la boîte de jeu et la plupart de dieux non-humains de Moore formeront le noyau dur des divinité de Faucongris pour les 22 années à venir. Cependant, les quatre quasi-déités de Gygax ne seraient mentionnées dans aucun supplément officiel de Faucongris avant 1998.

 Faucongris renaît de ses cendres 
Fin 1985, Gygax, créateur du Monde de Faucongris, fut contraint de quitter TSR. Pendant plusieurs années après son départ, il n'y eut pas ou peu de changement au Monde de Faucongris et la boîte de jeu de 1983 resta le décor de campagne. Puis, en 1992, TSR publia un nouveau supplément pour Faucongris, From the Ashes. Toutes les divinités humaines des éditions précédentes étaient là une nouvelle demi-déesse, Mayaheine, s'y rajoutait. Toutefois, seuls les 7 dieux majeurs, 18 dieux intermédiaires et 6 demi-dieux bénéficiaient d'une pleine description ; les 29 dieux mineurs n'avaient droit qu'à une seule ligne dans le tableau de résumé.

Les 24 divinités non-humaines tirées des articles de Roger E. Moore dans Dragon étaient conservées et 9 divinités gobelinoïdes et géantes supplémentaires issues du supplément Deities and Demigods s'y rajoutèrent. Cependant, les dieux non-humains eux aussi étaient simplement listés dans le tableau résumé; leurs descriptions complètes se trouvaient dans les articles originaux de Moore dans Dragon, dans l'''Unearthed Arcana ou dans le vieux Deities & Demigods. Le supplément Dieux des Monstres, écrit par l'auteur de From the Ashes (Carl Sargent), avait été publié plus tôt la même année et, en même temps qu'il introduisait nombre de nouveaux dieux non-humains, fournissait de nombreux détails sur ces panthéons non-humains à ceux qui n'avaient pas accès aux suppléments plus anciens. Les divinités présentées pour la première fois dans le supplément Dieux des Monstres comprenaient la déesse elfe Sehanine Archelune, qui joue un rôle important dans From the Ashes.

En tout, From the Ashes portait le nombre total de divinité à 92.Divinités humaines majeures de From the AshesDivinités humaines intermédiaires de From the AshesDivinités humaines mineures de From the AshesDemi-dieux humains de From the AshesDivinités demi-humaines de From the Ashes (races pouvant être jouées par les PJs)

 Faucongris prend un nouveau départ 
Le changement radical de la campagne de Faucongris du monde original de Gygax à la vision plus sombre présentée dans From the Ashes ne fut pas bien reçu par le public et TSR arrêta de publier des suppléments pour Faucongris en 1993. Plusieurs années plus tard, TSR fut rachetée par Wizards of the Coast et le décor moribond de Faucongris fut ravivé.

Dans Guide du Joueur pour Faucongris publié en 1998 (traduction française 2000), la liste de divinités s'était allongée, mais seules les divinités humaines (et un dieu monstrueux, Raxivort) étaient mentionnées page 19. Le livre note page 18 que "La liste, qui n'est en rien exhaustive, inclut également quelques dieux vénérés par les demi-humains ou les humanoïdes". Deux divinités naines qui n'apparaissent pas sur cette liste, Moradin et Clanggedin Barbedargent sont mentionnées page 62 et les lecteurs intéressés sont orientés vers lUnearthed Arcana ou les Dieux des Montres pour plus de détails.

Les divinités ajoutés au cadre de campagne par le Guide du joueur comprenaient Al'Akbar, Daern, Kyuss, Dalt, Jascar, Osprem, Vatun, Zodal, Johydée, Kélanen, Kéoghtom et Murlynd (ces trois derniers étaient les “quasi-déités” décrites par Gary Gygax dans Dragon en 1983, et apparaissaient également dans la Glossographie de la boîte de jeu World of Greyhawk Fantasy Game Setting). En plus de Raxivort, le dieu mineur des xvarts, un nouveau demi-dieu elfe, Ye'Cind (musique, Bien), fut ajouté, portant le total des divinités listées en page 19 à 74. Cependant, aucun de ces dieux n'y était décrit, ce qui laissait aux joueurs le soin de chercher les informations sur le culte et l'éthique dans les publications antérieures.

L'année suivante, le livret The Scarlet Brotherhood de Sean K. Reynolds introduisait un nouveau peuple humain, les Touv, ainsi que les neuf dieux de leur panthéon. Ce livret comprenait de surcroît le panthéon quasi-aztèque des Olmans qui avait été présenté en 1980, mais n'avait pas été utilisé depuis.

 La troisième édition de D&D et la campagne Living Greyhawk 
En 2000, WotC lança une nouvelle édition de D&D, la troisième, et fit de Faucongris le décor de campagne par défaut de D&D — autrement dit, à moins qu'un Maître de donjon n'utilise spécifiquement un décor de campagne différent, on considérait que sa partie de D&D se situait dans le monde de Faucongris. Du fait que Faucongris se retrouvait être le décor par défaut, les nouveaux dieux furent automatiquement ajoutés au panthéon du jeu. De plus, les administrateurs du monde de campagne partagé Living Greyhawk qui débuta en 2001 décidèrent que toute divinité (humaine et non-humaine) de Faucongris précédemment mentionnée dans une publication officielle ainsi que tout dieu publié par WotC dans le futur, serait une divinité officielle de Faucongris. En 2005, cette politique avait conduit à quasiment tripler le nombre total de divinités, qui atteignit alors 193; la liste recouvrait désormais chaque race du monde de Faucongris et presque toute sphère de pouvoir concevable était mentionnée.

En 2008, la  de Donjons et Dragons changea le monde de campagne par défaut et passa de Faucongris à un « Monde » indéfini, auquel on se réfère parfois comme au monde « points of light ». La plupart des divinités du nouveau panthéon par défaut sont inédites, mais on y retrouve néanmoins quelques divinités de Faucongris, comme Pélor et Kord.

À ce jour, WotC n'a édité aucune nouvelle source pour le monde de Faucongris depuis la publication de la  Édition, laissant pour l'instant la liste suivantes des divinités de Faucongris inchangée :

 Dernière liste en date des divinités de Faucongris 
 Divinités associées aux humains 
 Divinités majeures 

 Divinités intermédiaires 

 Divinités mineures 

 Demi-dieux 

 Héros divins 

 Divinités associées aux demi-humains 
 Divinités majeures 

 Divinités intermédiaires 

 Divinités mineures 

 Demi-dieux 

 Héros divins 

 Divinités associées aux humanoïdes et aux autres peuples 
 Divinités majeures 
Maglubiyet (gobelins)

 Divinités intermédiaires 
Blibdoolpoolp (kuo-toa)
Grolantor (géants des collines, ettins, ogres)
Hruggek (gobelours)
Kurtulmak (kobolds)
Skoraeus Os-de-Pierre (géants de pierre)
Surtr (géants du feu)
Thrym (géants du givre ; froid)
Io (Dieu des dragons neutres, père de Tiamat et Bahamut)

 Divinités mineures 
Bahamut (dragons bons)
Bargrivyek (gobelins : coopération et territoire)
Grankhul (gobelours : chasse)
Khurgorbaeyag (gobelins : esclavage)
Nomog-Geaya (hobgobelins : guerre)
Raxivort (xvarts)
Sekolah (sahuagin)
Semuanya (hommes-lézards)
Skerrit (centaures)
Tiamat (dragons maléfiques)
Vaprak, (ogres et trolls)
Yeenoghu (gnolls)

 Demi-dieux 
Laogzed (troglodytes)

 Notes et références 

 Voir aussi 
 Sources 
Gygax, Gary. World of Greyhawk Fantasy Game Setting (TSR, 1983).
Holian, Gary, Erik Mona, Sean K. Reynolds, and Frederick Weining. Living Greyhawk Gazetteer (Wizards of the Coast, 2000).
Moore, Roger E. Greyhawk : l'Aventure commence (TSR, 1998 - Jeux Descartes, 2000).
Reynolds, Sean K. The Scarlet Brotherhood (TSR, 1999).
Reynolds, Sean K, Frederick Weining, and Erik Mona. "Blood of Heroes." Living Greyhawk Journal #3 (Paizo Publishing, 2001).
Sargent, Carl. From the Ashes (TSR, 1992).
Ward, James M. Greyhawk Adventures'' (TSR, 1988).

Article connexe 
 Liste des dieux de la Tærre (Donjons et Dragons)

Greyhawk
Divinité de Donjons et Dragons